Baloğlu est un nom propre turc qui peut faire référence à :

Onomastique 
Baloğlu est un patronyme et un toponyme turc composé de bal, « miel », et du suffixe -oğlu « fils de », accusatif de oğul, « fils ». Balaoğlu signifierait donc étymologiquement « fils de miel », à rapprocher de l’autre patronyme turc  qui signifie « fils de l’apiculteur ».

Patronyme 

  (1972-), caricaturiste turc ;
  (1919-2000), homme politique turc ;
  (1967-), homme politique turc ;
 , (1919-2001), athlète turc ;
  (1926-2014), homme politique turc.

Toponyme 

 , quartier du district de Kulp dans la province de Diyarbakır en Turquie ;
 , village du district de Refahiye dans la province d’Erzincan en Turquie.

Article connexe 

 , suffixe turc à valeur patronymique utilisé dans de très nombreux patronymes turcs.

Patronyme turc
Toponymie turque